Mámbita es una pequeña población colombiana que tiene el rango de inspección de policía del municipio de Ubalá en el departamento de Cundinamarca.

Su principal atractivo es que en su zona rural se encuentra ubicada la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica el Guavio.

Para viajar a este sector desde de Bogotá existen tres vías de acceso a la inspección de Mámbita: vía Bogotá - Villavicencio - Medina - San Pedro de Jagua - Mambita; la vía Bogotá - La Calera - Guasca - Gachetá - Ubalá - Gachalá - Mambita y la otra por la Autopista Norte - Tocancipá – El Sisga - Machetá - Guateque - Santa María - Mámbita.

Existen diferentes planes para hacer en Mámbita como compartir con la familia en los ríos cercanos, avistamiento de aves en veredas cercanas y además cuenta con más de 3 hoteles en los que se pueden hospedar, dentro de los que se encuentran el Hotel Confort Guavio, El Alcaraván entre otros. 

Sus ferias y fiestas se celebran en el mes de noviembre.

Corregimientos de Cundinamarca